Die Berner Hallenhandball-Meisterschaften 1950/51 waren die 3. Berner Hallenhandball-Meisterschaften.

Kategorie A

Kategorie B

Gruppe I

Gruppe II

Finalspiel

Kategorie C

Kategorie D

Einzelnachweise 

1950/51
Bern